Врба, Ян:

 Врба, Ян — чешский писатель.
 Врба, Ян — чешский бобслеист.